Venturi (Larrousse) LC92 — болид Формулы-1 команды Larrousse F1, построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Литература 

Шасси Larrousse Формулы-1